È stata la prima edizione maschile del torneo, che vantava una lunga tradizione nel tennis femminile. È stata organizzata con una licenza valida per un solo anno a seguito delle cancellazioni dei tornei asiatici dovute alla pandemia di COVID-19. L'anno successivo è stata concessa una nuova licenza per il torneo maschile, anch'essa valida per una sola edizione, ed è stato reintrodotto il torneo femminile, la cui ultima edizione si era tenuta nel 2015.

Joe Salisbury e Neal Skupski hanno sconfitto in finale John Peers e Filip Polášek con il punteggio di 7–62, 3–6, [10–5].

Teste di serie 

  Joe Salisbury /  Neal Skupski (campioni) 
  Jamie Murray /  Bruno Soares (primo turno)

  John Peers /  Filip Polášek (finale) 
  Simone Bolelli /  Máximo González (quarti di finale)

Wildcard 

  Brandon Nakashima /  Sem Verbeek (secondo turno)

  A Šančić /  A Sitak (primo turno)

Tabellone

Note

Collegamenti esterni 
 

San Diego Open 2021